Střelba nebo palba představuje metání různých předmětů, zejména střelnými zbraněmi, v přeneseném významu i jinak.

dle zbraně
 střelba z ručních mechanických zbraní
 z luku – lukostřelba
 lukostřelba (sport) – sportovní soutěž ve střelbě ze sportovního luku
 střelba z kuše
 střelba z praku apod.
 vrh pomocí atlatlu, prodlouženého ramena
 střelba z mechanických strojů
 střelba pomocí torze, krutu či ohybu – balisty apod.
 střelba pomocí vahadla, prakem s pákou a závažím – trebuchety apod.
 střelba z palných zbraní, krátce palba
 střelba z ručních palných zbraní (pistole, revolver, puška, samopal, kulomet apod.)
 sportovní střelba – střelba ze sportovních palných zbraní
 střelba z děla (minometu, houfnice nebo kanónu) – dělostřelba

dle účelu
 válečnou, policejní, trestnou nebo jinou bojovou, loveckou nebo sportovní činnost prováděnou střelnými zbraněmi
 sportovní vrhání či metání míče, kotouče (puku) či obdobného předmětu na cíl (např. branku či na koš) či přihrávka

dle míření a trajektorie palby
 palba přímá – idealizovaně po přímce nebo alespoň v dohledu
 palba nepřímá – buď uvažováno idealizovaně po parabole, fakticky však po balistické křivce kvůli odporu vzduchu, navíc až za horizont či mimo dohled

Související články 
 střela

Externí odkazy